Pod slovem Katoptrika se může skrývat:

 Katoptrika – část optiky zabývající se odrazem světla a popisem zrcadel

 Katoptrika (Archimédovo dílo) – Jedno z Archimédových ztracených děl